Мари́на Алексе́евна Шýтова — (7 апреля 1956 года) советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), камерная певица, педагог. Заслуженная артистка России (1998), лауреат международного конкурса вокалистов им. М. Глинки (1981), лауреат международного конкурса вокалистов им. М. Каллас (1987).

Биография 

Родилась в Москве. Пела в детском хоре при Академии педагогических наук под руководством Народного артиста СССР В. Г. Соколова. В 1975 г. поступила в Музыкальное училище при Московской консерватории (класс заслуженной артистки РФ Н. К. Поставничевой). Проучившись два года, была принята в Московскую государственную консерваторию им. П. Чайковского в класс народной артистки СССР Е. В. Образцовой.

В 1981 году М. Шутова стала лауреатом Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки. Затем продолжила обучение в консерватории в ассисентуре-стажировке (1982—1985) у Е. В. Образцовой. После окончания обучения была принята по конкурсу в стажерскую группу Государственного академического Большого театра (1983). Спустя три года была переведена в основную труппу в качестве солистки (1987)

В 1987 году получила звание лауреата Международного конкурса вокалистов им. М. Каллас в Афинах (программа была подготовлена с Народным артистом СССР П. Г. Лисицианом). В течение двух лет (1993—1994) проходила стажировку и брала мастер-классы у американской певицы Джудит Бэкмен.

На сцене Государственного академического Большого театра М. Шутовой исполнено более 30 ведущих партий меццо-сопранового и контральтового репертуара. Многократно принимая участие в гастролях Большого театра, М. Шутова выступала в La Scala, Metropolitan Opera, на сценах ведущих театров Лондона, Эдинбурга, Парижа, Берлина, Варшавы, Будапешта, городов Финляндии, Японии.

С 1992 года самостоятельно гастролирует, выступая на ведущих сценических площадках мира (см. список партий). Участвовала в концертном исполнении оперы «Кармен» в «Колизее» в заглавной партии Тунис (2008 г.), давала сольные концерты в Германии (Бонн, Франкфурт 2010 г.), принимала участие в оперным фестивале «Охридское лето» (Македония 2010 г.), II Международном оперном фестивале в г. Ташкенте (2011 г.) , «Славянском базаре» в г. Витебске (2012 г.), принимала участие в гала — концертах с оркестром «XXI век» в Северной Корее (2009—2010 г.г.), гастролирует в странах Северной и Южной Америки, Греции, Израиле, Монако, Сербии, Хорватии, Дании, Швеции, Норвегии, Корее.

С 2002 г. является постоянной участницей мероприятий, проводимых Департаментом по культуре Правительства г. Москвы, Департаментом внешнеэкономических и международных связей г. Москвы в России и странах мира: в Болгарии, Франции, Латвии, Азербайджане, Таджикистане, Польше, Черногории, Хорватии, в г.г. Москве (Дни города, Ночи в музеях, праздничные концерты), Санкт — Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, Новосибирске, Томске, Твери, Ярославле, Костроме и др.
Ведет активную концертную деятельность по России и странам СНГ.

Является Вице-президентом некоммерческого Фонда святых равноапостольных Константина и Елены (с 2006 г.) и принимает активное участие в благотворительных мероприятиях, проводимых Фондом, которые почти всегда открываются исполнением М. Шутовой патриотической песни «Величальная», написанной в 2006 г. к инаугурации В. В. Путина.

М. Шутова является доцентом факультета искусств МГУ им. М. Ломоносова. Постоянно принимает участие в качестве члена жюри на различных конкурсах: «Романсиада», «Романса голос осенний», им. И.Северянина, им. Великого князя Романова.

Творчество

Награды и премии 

 1981 - лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки
 1987 - лауреат Международного конкурса вокалистов им. М. Каллас (Афины)
 1998 - Заслуженная артистка Российской Федерации
 2006 - почетный орден г. Подольска "Добро и милосердие"
 2013 - почетный диплом и премия "Золотая птица" Всероссийского конкурса "Деловые женщины России"

Оперные партии в Большом театре

Гастроли

Примечания

Ссылки 
 «Её талант — достояние России» (Журнал «Женщина и политика» 3-4(20) 2012 стр. 58 — 67)
 Официальный сайт Марины Шутовой
 Мечтаю чаще петь на сцене Большого театра (Журнал «Bolshoi» 225 сезон 2000/2001 № 6 стр. 12 — 15)
 Телеканал «Союз»: «Церковь и общество». Гость программы — Марина Шутова. Эфир от 1.07.13 
 Телеканал «Союз»: «Церковь и общество». Гость программы — Марина Шутова. Эфир от 8.07.13 
 Жизнь в театре требует полной отдачи (Газета «Большой театр» № 28 (2291) 1991 г. стр. 2)
 Премьеры в Праге и Тулоне (Газета «Большой театр» № 16 (2376) 1994 г. стр. 3)
 Творчество молодых. Обращаясь к зрителю. («Театрально-концертная Москва», 1988 г. № 55 стр. 4-7)
 Солистка Большого театра Марина Шутова: Спеть с Доминго — моя мечта (Газета «Волна» от 31.01.06 № 2) 
 Голос надо поливать, как цветок (Газета «Эхо планеты» 2003 г. № 18-19 (785—786) 2 р. стр. 2-4)
 Примите исповедь мою (Газета «Витязь» (спец. выпуск подольской газеты «Местные вести» № 2 (35) от 2002 г.)
 Двадцать шесть лет спустя (Газета «Весник нашей Пензы» от 15.11.2006 № 47)
 Если ты не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней (Газета «Октябрьское поле» от 20.07.2004 № 21/430 стр. 5)
 Виртуозно и вдохновенно (Газета «Земля Подольская» № 3 (114), январь 2002 г.)

Оперные певцы и певицы СССР
Оперные певцы и певицы России
Оперные певцы и певицы XX века
Оперные певцы и певицы XXI века
Оперная труппа Большого театра
Меццо-сопрано России
Заслуженные артисты Российской Федерации
Выпускники Московской консерватории
Педагоги по алфавиту
Музыкальные педагоги России
Музыкальные педагоги XXI века
Википедия:Биографии современников
Меццо-сопрано СССР